Jaskinia Błotna – jaskinia w Tatrach
 Jaskinia Błotna – jaskinia w Sudetach
 Jaskinia Błotna – jaskinia na Wyżynie Olkuskiej